Арольд Фабиан Пресья́до Вильярреа́ль (; род. 1 июня 1994 года, Тумако) — колумбийский футболист, нападающий мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Пресьядо — начал профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Кали». 30 июня 2016 года в матче против «Онсе Кальдас» он дебютировал в Кубке Мустанга. В начале 2014 года для получения игровой практики Арольд на правах аренды перешёл в «Хагуарес де Кордоба». 26 января в матче против «Атлетико Букараманга» Пресьядо дебютировал во колумбийской Примере B. В этом же поединке он забил свой первый гол за новую команду. 12 марта в матче против «Леонес Ураба» Арольд сделал хет-трик. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром сезона и помог команде выйти в элиту. В начале 2015 года Пресьядо вернулся в «Депотиво Кали». 8 февраля в матче против «Ла Экидада» он забил свой первый гол за клуб. В этом же году Арольд помог «Депортиво» выиграть чемпионат.

В начале 2017 года Пресьядо перешел в китайский «Шеньчжень».

Международная карьера 
Летом 2016 года Пресьядо в составе олимпийской сборной Колумбии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Швеции, Нигерии и Бразилии.

Достижения 
Командные
  Чемпион Колумбии (2): Апертура 2015, Финалисасьон 2021
Личные
  Лучший бомбардир чемпионата Колумбии (1): Финалисасьон 2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Колумбии
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Хагуарес де Кордова»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»